Миронівський район — колишній район в Україні із центром у місті Миронівка Київської області, що мав три періоди існування:
 Миронівський район (1923—1931)
 Миронівський район (1935—1962)
 Миронівський район (1965—2020)